Israel Sartini de Carvalho ( Uberaba, 5 de julho de 1925) é um economista, administrador de empresas, jornalista e professor universitário do Rio de Janeiro. 

É filho único da atriz Norma Geraldy, nome artístico de Ione Sartini, e Urquiza Carvalho. Foi para o Rio de Janeiro com sua mãe ainda criança, local onde se radicou. É também um premiado pintor, e chegou a ilustrar alguns livros. Participou da campanha pela construção da rodovia BR-101. Residiu algum tempo no município de Blumenau, lá foi secretário de relações públicas e produziu o primeiro guia turístico da cidade. Ainda em Blumenau foi um dos idealizadores do Parque Vila Germânica (PROEB) e atuou como diretor da Empresa Industrial Garcia. Por seus feitos em Santa Catarina, recebeu em 2004 o Título de Cidadão Blumenauense.
Sua produção bibliográfica não é extensa. Participou como autor de uma compilação de crônicas e contos da Academia Teresopolitana de Letras em 2008. Foi professor de várias universidades e faculdades, entre elas: FURB - Universidade de Blumenau, Cândido Mendes no Rio de Janeiro,Faculdades Santa Úrsula, Fedavi/ Unidavi- Rio do Sul, Universidade do Alto Vale do Itajaí — em 1968, a Fundação Educacional Serra dos Órgãos e  cuja disciplina lecionada era Teoria Geral da Administração. Atualmente mora em Teresópolis, município da Região Serrana do Rio de Janeiro. Pintor, Escritor e Membro da Academia Teresopolitana de Letras.

Livros
 Comunicação: Caminho para o Sucesso (200 p., 1980) 
 Guia de Profissões e Cargos no Brasil (172 p., em co-autoria com P. M. Pilger, 1984)
 Como Conseguir o Emprego Que Você Quer e os Melhores Empregados para Sua Empresa  (175 p., 1984)
 A Felicidade não pode esperar - "Un peu d'Amour "( Romance biográfico) 398p. 2014

Economistas do Rio de Janeiro
Administradores do Rio de Janeiro
Escritores do Rio de Janeiro (estado)
Pintores do Rio de Janeiro (estado)
Desenhistas do Rio de Janeiro
Professores do estado do Rio de Janeiro
Professores universitários do Brasil
Maçons do Brasil
Brasileiros de ascendência italiana
Naturais de Teresópolis
Ediouro